Osoby:
 Emanuel van Beever – niderlandzki malarz
 Julian Beever – brytyjski artysta

Zobacz też:
 Beaver
 Bever